Кла́удиус Харш (; ) — немецкий кёрлингист.

 (2020). В составе смешанной парной сборной Германии бронзовый призёр . В составе юниорской мужской сборной Германии участник трёх  (лучшее занятое место — четвёртое).

Играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото (2020), серебро (2019).
 : бронза ()
 : бронза ().
 : золото (2018), серебро (2014, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Германии по кёрлингу